Soetens est un nom de famille notamment porté par : 

Jan Soetens (né en 1984), coureur cycliste belge
Pascal Soetens (1969-), animateur de télévision français, plus connu sous le nom de « Pascal le Grand Frère »
René Soetens (né en 1948), homme politique canadien en Ontario
Robert Soetens (1897-1997), violoniste français

Homonymie de patronyme